Ткачишин Михайло Володимирович (1988—2019) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Евґеніуш Ткачишин-Дицький (* 1962) — польський поет.